L'univers de fiction de Star Trek utilise un jargon qui lui est propre ou qu'il partage avec d'autres univers de la science-fiction, voire d'autres domaines réels comme la marine, l'astronautique, la physique... 

Le Jargon de Star Trek regroupe des termes couramment utilisés dans l'Univers de Star Trek en français.

 Les termes ne donnant pas lieu à rédiger un article sont définis dans les listes détaillées.

Les termes originaux en anglais sont recensés dans Star Trek/Le petit glossaire de Star Trek. Une traduction canonique est proposée lorsqu'elle existe.
Les termes couramment non traduits de l'anglais se retrouvent dans les deux listes (par ex. 'starfleet').

A 
 Accident de téléporteur
 Armure ablative

B 
 Biocomp
 Biomimétique, Gel
 Bioneural, Gel
 Bobine de distorsion
 Bouclier
 Bouclier occulteur

C 
 Chambre intermix
 Champ de confinement
 Champ de force de sécurité
 Classe de vaisseaux (de Starfleet)
 Collecteur Bussard (terme d'astronautique)
 Collectif Borg
 Combadge
 Communicateur
 Conduit de plasma

D 
 Déflecteur
 Dénominations des vaisseaux de Star Trek
 Dilithium
 Directive Première ou Prime Directive comme dans le titre bien français d'un roman Star Trek.
 Distorsion ou Exponentielle ou encore Warp, selon certaines traductions
 Drogue vénusienne
DS9 (ou DSN) : abréviation de Deep Space Nine

E 
 ENT abréviation de Star Trek: Enterprise.
 Entreprise : traduction rare de . Exemple : le roman intitulé Entreprise, la première mission.
 EPS : ElectroPlasmique System

F 
Fal-Tor-Pan
Fusion mentale (vulcaine)

G 
Genesis

H 
 Holodeck et Holosuite

K 
 Kai
 Katra
 Klingon

L 
 LCARS

N 
Neutralisateur neural
Nuages proto-planétaires dans l'épisode de la série télévisée Star Trek : La Nouvelle Génération, Saison 5, épisode 17 : Paria

O 
 Oiseau de proie

P 
 Phaseur
 Pon farr
 Prise vulcaine parfois appelé Pincement de nerf Vulcain
 Protomatière
 Puce d'émotivité

R 
 Rayon tracteur
 Réplicateur

S 
 Sanguine
 Section 31
 Seringue hypodermique
 Stimulateur cortical
 Subespace, sub-spatial ou subspacial (adjectif)
 Suicide rituel dans l'épisode de la série télévisée Star Trek : La Nouvelle Génération, Saison 5, Épisode 16 : Éthique
 Synthétiseur

T 
 TAS abréviation de The Animated Series
 Téléporteur
 TMP abréviation de The Motion Picture
 TNG abréviation de The Next Generation
 Torpille à photons 
 Torpille quantique
 TOS abréviation de The Original Series
 Tricordeur
 Trilithium
 Trekkies
 Tube de Jefferies
 Tubulures

U 
UESPA abréviation de United Earth Space Probe Agency. Agence spatiale de la Terre-Unie dans Star Trek Enterprise.

V 
 Vedek : 
 Visuel
 Vitesse d'impulsion définition en physique: le (moment linéaire).
 Vitesse supraluminique définition en physique, obtenue dans Star Trek par la Distorsion.

Z 
 Zone neutre Romulienne

Voir aussi 
Lexique du jeu vidéo, du jeu de rôle.

Univers de Star Trek